Amontada kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Amontada (ort), Ceará, 
 Amontada (kommun), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar